Las Manchas puede referirse a:
 Las Manchas, un barrio situado al suroeste de la isla de La Palma (Canarias).
 Las Manchas, pueblo del municipio de Santiago del Teide en Tenerife (Canarias).